Oficina Central de Estadística es la traducción al español del nombre de diversos organismos nacionales de estadística:

 Oficina Central de Estadísticas (Israel);
 Oficina Central de Estadísticas (Noruega);
 Oficina Central de Estadística (Palestina);
 Oficina Central de Estadística (Polonia);
 Oficina Central de Estadísticas (Siria);
 Oficina Central de Estadísticas (Suecia).